У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що піднялися з другої ліги.

Команда ФК «Вінниця» зайняла місце «Металурга» (Запоріжжя), який залишився у вищій лізі через зняття ФК «Олександрія».

Команда «Спартак» (Івано-Франківськ) зайняла місце команди «Лукор» (Калуш).

Перед початком сезону команда «Нива» мала назву ФК «Вінниця».

Перед початком сезону команда «Красилів-Оболонь» мала назву ФК «Красилів».

10 лютого 2004 року команда «Система-Борекс» змінила назву на «Борекс-Борисфен».

9 березня 2004 року команда «Спартак» (Суми) змінила назву на «Спартак-Горобина».

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Оскільки після закінчення сезону команда «Зірка» (Кіровоград), що опустилася з вищої ліги, знялася зі змагань, команда «Карпати-2» не могла залишитися в першій лізі (головна команда клубу, «Карпати», опустилися з вищої ліги), а команда «Борекс-Борисфен» відмовилася від участі в першій лізі наступного року, то місце в першій лізі зберегла команда «Полісся».

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга 2003/2004 на офіційному сайті ФФУ
 Перша ліга 2003/2004 на сайті Олексія Кобизєва
 Перша ліга 2003/2004 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2003/2004 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004: друга ліга
 Кубок України з футболу 2003—2004

2003 у футболі
2004 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2003 в українському спорті
2004 в українському спорті